Friedrich Heinrich Geffcken (1830-1896) – giurista tedesco, padre di Heinrich e di Johannes
 Heinrich Geffcken (1865-1916) – giurista tedesco, figlio di Friedrich Heinrich
 Johannes Geffcken (1861-1935) – filologo classico tedesco, figlio di Friedrich Heinrich